Nematodirus är ett släkte av rundmaskar. Enligt Catalogue of Life ingår Nematodirus i familjen Molineidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Trichostrongylidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Rundmaskar
Nematodirus